Chatuchakmarkt, een traditionele markt in Bangkok
 Chatuchak (district), een van de vijftig districten van Bangkok